Ben Scrivens (né le  à Spruce Grove dans la province d'Alberta au Canada) est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Ben Scrivens a joué quatre années, avec l'équipe de hockey des Big Red de Cornell de l'Eastern College Athletic Conference. Après sa saison sénior, Scrivens a été nommé dans la première équipe All-American, Gardien ECAC de l'année, et était l'un des dix finalistes pour le trophée Hobey-Baker. Il a commencé sa carrière professionnelle avec les Royals de Reading en ECHL, avant d'être appelé à rejoindre les Marlies de Toronto à la fin de la saison 2010-2011 de la LAH, et intègre l'effectif des Maple Leafs en LNH la saison suivante. En juin 2013, il est échangé aux Kings de Los Angeles avec Matt Frattin et un choix de repêchage de deuxième tour en 2014 ou en 2015 contre Jonathan Bernier.

Le 15 janvier 2014, il est échangé aux Oilers d'Edmonton en retour d'un choix de troisième tour. Le 29 janvier, il réalise le record de la LNH pour le plus grand nombre d'arrêts sur un blanchissage avec 59 arrêts lors d'une victoire 3-0 des Oilers contre les Sharks de San José, battant le record de 54 arrêts de Mike Smith établi en 2012.

Le 28 décembre 2015, il est échangé aux Canadiens de Montréal contre Zack Kassian après un séjour dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007 || Big Red de Cornell || ECAC || 12 || 3 || 6 || 2 || 574 || 22 || 2,30 || 91,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Big Red de Cornell || ECAC || 35 || 19 || 12 || 3 ||  || 66 || 2,02 || 93,0 || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Big Red de Cornell || ECAC || 36 || 22 || 10 || 4 ||  || 65 || 1,81 || 93,1 || 7 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Big Red de Cornell || ECAC || 34 || 21 || 9 || 4 ||  || 63 || 1,87 || 93,4 || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Royals de Reading || ECHL || 13 || 10 || 3 || 0 || 779 || 29 || 2,23 || 93,8 || 0 || 2 || 3 || 0 || 1 || 107 || 9 || 5,04 || 87,3 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 33 || 13 || 12 || 5 ||  || 75 || 2,33 || 92,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH || 39 || 22 || 15 || 1 ||  || 78 || 2,04 || 92,6 || 4 || 0 || 17 || 11 || 6 ||  || 33 || 1,92 || 93,5 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 12 || 4 || 5 || 2 || 672 || 35 || 3,13 || 90,3 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 22 || 14 || 7 || 1 ||  || 49 || 2,22 || 91,7 || 2 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 20 || 7 || 9 || 0 ||  || 46 || 2,69 || 91,5 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 7 || 5 || 4 || 975 || 32 || 1,97 || 93,1 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Oilers d'Edmonton || LNH || 21 || 9 || 11 || 0 ||  || 62 || 3,01 || 91,6 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton ||LNH ||57 ||15 ||26 ||11 || ||170 ||3,16 ||89,0 ||1||4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield ||LAH ||10 ||2 ||6 ||1 ||554 ||32 ||3,47 ||89,3 ||1||10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal ||NHL ||15 ||5 ||8 ||0 ||822 ||42 ||3,07 ||90,6 ||0||0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||1 ||0 ||60 ||4 ||4,00 ||82,6 ||0 ||2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dinamo Minsk ||KHL ||55 ||28 ||18 ||8 || ||123 ||2,28 ||91,8 ||8||46 ||5 ||1 ||4 ||270 ||16 ||3,56 ||89,6 ||0 ||4
|-
| 2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 35|| 19 || 11 || 2 || ||74|| 2,29 || 91,7 || 4||4 ||11 || 6 || 5|| 645||23 || 2,14||92,2 || 1|| 0

|| 144 || 47 || 64 || 17 ||  || 387 || 2,92 || 90,5 || 7 || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 4 || 3 || 1 || 0 || 241 || 7 || 1,74 || 93,8 || 0 || 0 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Canada || align=left|Jeux olympiques || 3 || 1 || 0 || 1 || 149 || 4 || 1,61 || 92,9 || 0 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Spruce Grove
Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien